Nom de princeses egípcies:
Meritamon (filla de Seti I) esposa de Ramsès II (que era el seu germà)
 Meritamon (filla de Ramsès II), casada amb el mateix Ramsès II.